Straszów – wieś na Ukrainie

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Straszów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Przewóz
 Straszów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Straszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów